Novotel Cup to siatkarski turniej organizowany przez Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (FLVB) i rozgrywany w Luksemburgu. Pierwszy turniej kobiet odbył się w 1987 roku. Od 2005 roku rozgrywany jest również turniej mężczyzn. Biorą w nim udział reprezentacje zaproszone przez FLVB.

Medaliści turnieju kobiet

Medaliści turnieju mężczyzn

Linki zewnętrzne 
 

!